peut désigner :
  d'artillerie de campagne de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de réserve de la  de réserve (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Autriche-Hongrie)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  d'artillerie du  d'armée (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Russie)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Yougoslavie)
  (Yougoslavie)